Die U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 2022 war die 16. Austragung der U-18-Handball-Europameisterschaften der Männer, Veranstalter war die Europäische Handballföderation (EHF), gespielt wurde vom 4. bis 14. August 2022 in Montenegro. Die Mannschaft aus Spanien gewann das Turnier im Finale gegen Schweden mit 34:32.

Austragungsorte 
Die Austragungsorte der Spiele waren der Verde Complex und die S.C. Moraca in Podgorica.

Vorrunde 
In der Vorrunde spielt jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Gruppendritten und Gruppenvierten qualifizierten sich für die Zwischenrunde.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde 
In der Hauptrunde spielen die Gruppenersten und Gruppenzweiten die Teilnehmer des Halbfinales aus. Das Ergebnis aus der Vorrunde (Gruppenerster gegen Gruppenzweiter in einer Vorrundengruppe) werden in die Hauptrunde mitgenommen. Für das Halbfinale qualifizieren sich die Sieger und Gruppenzweiten der Gruppe I + II. Die Gruppendritten und Gruppenvierten gehen in die Kreuzspiele für Platz 5 bis 8.

Gruppe I

Gruppe II

Finalrunde

Übersicht

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Zwischenrunde 
In der Zwischenrunde spielen die Gruppendritten und Gruppenvierten die Teilnehmer der Kreuzspiele aus. Das Ergebnis aus der Vorrunde (Gruppendritter gegen Gruppenvierter in einer Vorrundengruppe) werden in die Zwischenrunde mitgenommen. Für die Kreuzspiele 9 bis 12 qualifizieren sich die Sieger und Gruppenzweiten der Gruppe III + IV. Die Gruppendritten und Gruppenvierten gehen in die Kreuzspiele für Platz 13 bis 16.

Gruppe III

Gruppe IV

Platzierungsspiele

Übersicht

Abschlussplatzierungen

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der U-18-Handball-Europameisterschaft 2022

Handball-Europameisterschaft
Handballveranstaltung 2022
Europameisterschaft Manner U18 2022
Jugendhandball
Sportveranstaltung in Podgorica